Boulay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Boulay-Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Boulay-les-Barres, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Boulay-les-Ifs, kommun i departementet Mayenne,